Johan Bergström kan syfta på följande personer:

 Johan Bergström (fotbollsspelare)
 Johan Bergström (författare)
 Johan Bergström (kronohemmansägare)
 Johan Bergström (politiker)
 en deltagare i dokusåpan Fame Factory